Sinselbeek (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
Sinselbeek of Selzerbeek, een beek in Nederlands Zuid-Limburg